Здравница:
 Здравница (санаторий) — лечебно-профилактическое учреждение.

 Здравница — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Здравница — посёлок в городском округе Мытищи Московской области.
 Здравница — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Здравница — остановочная платформа Смоленского направления Московской железной дороги в Московской области.
 Здравница —  ансамбль бывшего санатория «Красная Глинка» в Самаре.